Can Sangenís era una masia del segle XVII, situada al peu de la serra de Collserola, en terres de Sant Andreu de Palomar, que posteriorment passarien a pertànyer a la vila d'Horta. Actualment limita amb la plaça de Karl Marx de Barcelona. Pertanyia a la família Sangenís, que al segle XVIII la va transformar en mansió. A finals del  la va adquirir l'Hospital de la Santa Creu, com a ampliació de l'Hospital Mental que s'estava construint a la finca confrontant, i la va transformar en sanatori mental amb el nom de Granja de la Santa Creu. El 1935 l'adquireix la Congregació de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que la destinen a la seva seu i casa de repòs de les germanes. És una obra inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Història

Masia 
L'heretat dels Sangenís era una gran finca de 65 mujades, equivalent a més de 30 hectàrees, a la vessant de Collserola, entre el turó de Roquetes, una part en el terme de Montcada, i la Vall d'Hebron. La finca disposava de 4 mines d'aigua que omplien una bassa al costat de l'hort. La casa era una una típica pagesia amb les instal·lacions adients, a la planta baixa, per a acollir el bestiar i els estris agrícoles.

Torre 
El 1726 Francesc Sala-Alemany i Sangenís, net de Cristòfol Sangenís, el primer membre de la família documentat, encarrega una gran reforma de l'edifici, que durarà 2 anys, per un import de 234 lliures, 12 sous i 6 diners, import que dóna idea de les pretensions de torre senyorial. L'edifici resultant és de grans proporcions, amb galeries porxades a banda i banda del primer pis. Té planta baixa, dos pisos i golfes.

Els descendents, per problemes econòmics, contracten masovers que s'encarreguin de la casa i finca.

Cap el 1830 la finca passa a mans de la família Magarola, que tenien altres propietats i la residència principal al carrer Portaferrissa de Barcelona. El 1869 s'expropia una part de la finca per a la construcció de la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, que actualment ve a ser la Ronda de Dalt i el passeig de Valldaura.

Granja de la Santa Creu 

El 1889 l'Hospital de la Santa Creu compra la finca per a utilitzar-la d'alqueria de l'Hospital Mental que estava construint, i per a obtenir l'aigua que li mancava. L'anomenen Granja Sangenís. Durant 30 anys la finca segueix amb l'ús rural, produint hortalisses, fruites, vi, aviram, porcs i d'altres animals de corral, parcel·lada i explotada per pagesos parcers que les tenien per antics censos a rabassa morta i que ara els cobraria l'Hospital.

El 1920 l'Hospital de la Santa Creu decideix destinar-lo a sanatori mental d'homes, amb serveis de pagament, i l'anomenen Granja de la Santa Creu. El 1925 s'hi afegeixen les dones, distribuint els homes en una planta i les dones a l'altra. La casa disposava de tres plantes: a la planta baixa hi havia els serveis de la casa, l'administració i sales per a música, de reunió, de jocs com billar o d'altres, gimnàs i instal·lacions d'electroteràpia; a les dues plantes altes hi havia les habitacions amb vistes al mar i la muntanya amb bona ventilació.

Casa de la Santa Creu 
La Granja de la Santa Creu començà a ser deficitària cap el 1931, per mancança de pacients, i l'1 de gener de 1935 decideixen posar-la en venda. La va comprar la Congregació de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu pel preu de 180.000 pessetes, que li canvien el nom per casa de la Santa Creu. L'any 1984 va ser objecte d'una exhaustiva restauració, si bé s'ha conservat l'estructura externa i alguns dels esgrafiats que decoraven a la façana.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental d'Horta-Guinardó
Edificis d'Horta-Guinardó
Barri d'Horta